Casa Branca :
 Casa Branca (São Paulo)